Renzo Maffioli, rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 italiano
Giuseppe Maffioli, autore televisivo e attore italiano.
Mario Maffioli, calciatore italiano
Graziano Maffioli, politico italiano
Catullo Maffioli